Jooste ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhardus Petrus Jooste (1904–1990), südafrikanischer Diplomat
 Jacobus Petrus Jooste (1868–1945), burischer Offizier und Autor
 Leon Jooste (* 1969), namibischer Politiker
 Markus Jooste (* 1961), südafrikanischer Manager
 Pamela Jooste (* 1946), südafrikanischer Schriftsteller